La Bruyère puede hacer referencia a:

Jean de La Bruyère, escritor y moralista francés.
La Bruyère, comuna belga situada en Valonia, en la provincia de Namur.
La Bruyère, comuna francesa situada en el Franco Condado, en el departamento del Alto Saona.